Cacique Futebol Clube é uma agremiação esportiva brasileira fundada a 12 de outubro de 1951, sediada em Marapicu, Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro.

História
No bairro existiu uma tribo indígena chamada Marapicu. Portanto, termos tais como Curumim, uma loja de doces, possuem uma estreita ligação com o histórico indígena da região.

Tradicional time de futebol iguaçuano das cores azul e branca, o Cacique se sagrou campeão iguaçuano, em 2001 (invicto), ao bater o Esperança Futebol Clube e, em 2003, quando venceu o Esporte Clube Miguel Couto. Sagrou-se ainda bicampeão da Taça Cidade de Nova Iguaçu em 2002 e 2003, respectivamente, contra o  Parque Flora Futebol Clube e o Morro Agudo Futebol Clube. Foi ainda vice-campeão iguaçuano de juniores, em 2006, ao perder, nos pênaltis, a decisão para o Sendas Pão de Açúcar Esporte Clube, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Obtivera a melhor campanha da competição, chegando invicto na decisão, e se sagrando vice-campeão sem perder nenhuma partida. Tendo sido a melhor defesa e melhor ataque, vale ressaltar que era a única equipe de juniores amadora, haja vista que todos os adversários eram juniores de clubes profissionais, e se reuniam ao menos duas vezes por semana para treinamento. José Madaleno Da Skol Mada assumira a presidência e fora o propulsor dessa rica trajetória, conquistando todos os títulos municipais em sua gestão.

O grande ídolo da torcida azul é Marcos Paulo Prego (Preguinho), presente em todas as conquistas. Um jogador leve, saliente e artilheiro, que após as boas exibições no Cacique, se transferiu para o Nova Iguaçu Futebol Clube juntamente com o zagueiro Catita, participando do time que chegou à Série A do estadual pela primeira vez em 2005. Outro grande ídolo da equipe foi seu técnico multi-campeão Jorge Malaquias Filho. Sempre um exemplo de motivação e classe para o time, era e ainda é muito respeitado em seu bairro natal (Marapicu) por todo o trabalho e conquistas que obteve quando liderou o clube em 2001, 2002, 2004 e meados de 2006.

Seu estádio, Robson Ribeiro, faz alusão a um dos grandes ídolos da equipe, um atacante de muitos gols. O clube também realiza campeonatos internos, os quais disputam várias equipes amadoras. Seu atual presidente é Flávio de Souza. Sua torcida é a Força Azul.

Títulos
 2001 - Campeão iguaçuano (Liga de Desportos de Nova Iguaçu - Categoria adultos);
 2003 - Campeão iguaçuano (Liga de Desportos de Nova Iguaçu - Categoria adultos);
 2004 - Bicampeão da Taça Cidade de Nova Iguaçu (Liga de Desportos de Nova Iguaçu - Categoria adultos);
 2006 - Vice-campeão iguaçuano (Liga de Desportos de Nova Iguaçu - Categoria juniores);

Ver também
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Carioca de Futebol
 Clubes brasileiros de futebol

Fonte 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol de Nova Iguaçu
Clubes de futebol fundados em 1951